Noguerola o terebint (Pistacia terebinthus)
 Vern de muntanya (Rhamnus alpina)
 Évol (Sambucus ebulus)
 Púdol de roca, fic de roca o púdol menut (Rhamnus pumila)